Хениг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хениг, Михаэль (род. 1952) — немецкий композитор и музыкант.
 Хениг, Робин Маранц — американский автор научно-популярной литературы.

См. также 
 Хёниг